Аллахвердієв — азербайджанське прізвище. Походить від імені Аллахверді, у перекладі «дарований Аллахом»

Відомі носії 
 Аллахвердієв Веліхан Арсенович ( 1977) — російський борець вільного стилю.
 Аллахвердієв Ельдар Гафарович ( 1978) — український футболіст, півзахисник, футзаліст.
 Аллахвердієв Мусеіб Абдулла-огли (1909—1969) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Аллахвердієв Рагім Кязим огли (1907—1976) — радянський вчений в області біології винограду.
 Аллахвердієв Хабіб Мевлидинович (1982) — російський професійний боксер лезгинського походження, призер чемпіонату світу серед аматорів, чемпіон світу за версією IBO.

 Аллахвердієва Ірина Валеріївна ( 1978) — український економіст, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Азербайджанські прізвища